Le gare di Danza su ghiaccio ai XX Giochi olimpici invernali si sono svolte il 17 (obbligatorio), il 19 (originale) e il 20 febbraio 2006 (libero) al Palazzo a Vela di Torino.

Risultati

Obbligatorio

Originale

Libero

Risultati finali

Pattinaggio di figura ai XX Giochi olimpici invernali